Обидуш:
 Обидуш — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия.
 Обидуш — средневековый историческо-архитектурный памятник в Португалии, находящийся в одноимённом городке в округе Лейрия.
 Жозефа де Óбидуш — португальская художница и график, крупнейшая представительница португальского барокко.
 Обидуш — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Обидуш — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Байшу-Амазонас